Мужская сборная Андорры по кёрлингу — представляет Андорру на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Андорры (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2002—2005, 2007 сборная Андорры выступала в дивизионе «В», в 2015—2018, 2021—2022 — в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Андорры по кёрлингу
 Смешанная сборная Андорры по кёрлингу

Ссылки 
 Андорра — Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Андорра
Кёрлинг в Андорре
Кёрлинг